Pilot Pen Tennis 2008 — ежегодный профессиональный теннисный турнир. проводящийся в Нью-Хейвене, США, и являющегося частью профессионального тура в международной серии для мужчин и 2-й категории для женщин.

В 2008 году турнир проводился с 15 по 23 августа.

Прошлогодние победители турнира:
 в мужском одиночном разряде —  Джеймс Блейк
 в женском одиночном разряде —  Светлана Кузнецова
 в мужском парном разряде —  Махеш Бхупати и  Ненад Зимонич
 в женском парном разряде —  Саня Мирза и  Мара Сантанджело

US Open Series

Мужчины 
К шестой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (International) или 1/8 финала и выше (Masters)

Женщины 
К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (2-я категория) или 1/8 финала и выше (1-я категория)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Марин Чилич обыграл  Марди Фиша со счётом 6-4, 4-6, 6-2.
 Чилич выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Фиш сыграл свой 2й в сезоне и 11й за карьеру одиночный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Каролина Возняцки обыграла  Анну Чакветадзе со счётом 3-6, 6-4, 6-1.
 Возняцки выигрывает 2й в сезоне и в карьере одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Чакветадзе сыграла свой 2й одиночный финал в сезоне и 8й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Марсело Мело /  Андре Са обыграли  Махеша Бхупати /  Марка Ноулза со счётом 7-5, 6-2.
 Мело выигрывает свой 4й в сезоне и 5й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Са выигрывает свой 4й в сезоне и 5й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Квета Пешке /  Лиза Реймонд обыграли  Сорану Кырстя /  Монику Никулеску со счётом 4-6, 7-5, [10-7].
 Пешке выиграла свой 2й в сезоне и 13й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Реймонд выиграла свой 2й в сезоне и 67й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации. На этом турнире эта уже третья победа (до этого в 1999 и 2005).

См. также 
 Pilot Pen Tennis

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль на сайте WTA  
 Профиль на сайте ATP 

США
Теннис
Август 2008 года
2008
Нью-Хэйвен